E néven ismert személyek:
 Mária Annunciáta nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1843–1871), II. Ferdinánd nápoly–szicíliai király leánya, Károly Lajos főherceg második felesége.
 Habsburg–Lotaringiai Margit Zsófia Mária Annunciáta főhercegnő (1870–1902), Károly Lajos főherceg és Mária Annunciáta nápoly–szicíliai királyi hercegnő leánya, württembergi hercegné.
 Habsburg–Lotaringiai Mária Annunciáta főhercegnő (1876–1961), Károly Lajos főherceg és Mária Terézia portugál infánsnő leánya, a prágai Szent Teréz apácakolostor főnöknője.